Amadeu Mendez da Silva (Campo Maior e Ouguela, Regne de Portugal, ~1429 – Milà, 1482), franciscà portuguès
 Anselmo Méndez (Santiago de Compostel·la, Galícia, segle XVIII), músic i poeta gallec 
 Aparicio Méndez (Rivera, 1904 - Montevideo, 1988), advocat i polític uruguaià, dictador entre 1976 i 1981 
 Concha Méndez (Madrid, 1898-Mèxic, 1986), escriptora espanyola 
 Cándido Méndez Rodríguez (Badajoz, 1952), sindicalista espanyol, secretari general de la UGT des del 1994 i President de la Confederació Europea de Sindicats des de 2003
 Cástor Méndez Brandón (Celanova, Ourense, 1870 - ?), escriptor i baríton gallec 
 Diego Méndez de Segura (Zamora, 1475 - Valladolid, 1536), participant en el quart viatge de Colom en el Nou Món (1502) i autor d'una de les fonts pel coneixement d'aquest viatge
 Emilio Méndez Pérez (Lleida, 1949), físic català
 Fernando Méndez (1964), periodista i escriptor gallec 
 Francisco Méndez Aspe (Madrid, 1901 - ?), economista i polític espanyol, membre d'Izquierda Republicana, ministre d'Hisenda i Economia 
 Gustavo Emilio Méndez Techera (Montevideo, 1971), futbolista internacional uruguaià
 Iñigo Méndez de Vigo Montojo (Tetuan, 1956), polític espanyol i membre del Parlament Europeu amb el Partit Popular 
 Santiago Méndez de Vigo (Oviedo, 1790 - Madrid, 1860), militar espanyol i Governador de Puerto Rico 
 Isaac Méndez, personatge de ficció de la sèrie televisiva Herois interpretat per Santiago Cabrera 
 José María Méndez Gil Brandón (O Carballiño, Ourense, 1900 - La Corunya, 1963), advocat i polític gallec 
 Juan Nepomuceno Méndez Sánchez (Tetela, Puebla, 1820 - Ciutat de Mèxic, 1894), president interí de Mèxic 
 Luis Mendez de Vasconcellos (Évora, Portugal, ~1542 - ), 55è Gran Mestre de l'Orde de l'Hospital elegit el 1622 
 Modest Méndez Álvarez (dècada de 1880 - Paterna, 1940), historietista i dibuixant valencià 
 Sebastián Ariel Méndez Pardiñas (Buenos Aires, 1977), futbolista argentí que ocupa la posició de defensa 
 Sergi Méndez Reina (2001, Vilafranca del Penedès), actor català 
 Xosé Luis Méndez Ferrín (Ourense, 1938), escriptor gallec